Димитровград е име на 3 града, наречени на българския ръководител Георги Димитров, и на производни на тях обекти.
 Димитровград, град в Южна България;
 Община Димитровград, община в Южна България;
 Димитровград (метеорит);
 Цариброд, град в Сърбия, чието сръбско име е Димитровград;
 Община Цариброд, община в Сърбия, чието сръбско име е Димитровград;
 Димитровград (Русия), град в Русия.

Вижте също 
 Димитров (дн. Мирноград), град в Украйна

Георги Димитров